Æthelred (även Aethelred eller Ethelred) kan syfta på:

 Æthelred av Mercia, kung av Mercia (675–709)
 Æthelred I av Östangeln, kung av Östangeln (omkring 760–790)
 Æthelred I av Northumbria, kung av Northumbria (762–796)
 Æthelred II av Northumbria, kung av Northumbria (fl. 854–862)
 Æthelred II av Östangeln, kung av Östangeln (870-talet)
 Æthelred av Wessex, kung av Wessex (865–871)
 Æthelred av Canterbury, ärkebiskop av Canterbury (870–888)
 Æthelred, lord av Mercia, lord av Mercia (881–911)
 Æthelred av Cornwall, biskop av Cornwall (omkring 1001)
 Æthelred den rådville, kung av England (978–1016)
 Ethelred av Skottland, skotsk prins (död omkring 1093)
 Aelred av Rievaulx, engelsk författare, helgon och abbot av Rievaulx (1110–1167)